<noinclude>
A Rádio Cidade de Tomar é uma rádio portuguesa, localizada na cidade de Tomar no distrito de Santarém.

História

A 20 de Outubro de 1989 nascia a Rádio Cidade de Tomar, na frequência 90.6 FM.

À cerimónia de inauguração compareceram diversas individualidades, entre as mais o Dr. Fernando Nogueira então ministro da Presidência e da Justiça, o Dr. Pereira da Silva Governador Civil de Santarém, e o Dr. Jerónimo Graça, presidente da Câmara Municipal de Tomar.

O primeiro grande momento da rádio coube ao Bispo de Santarém, António Francisco Marques para proceder à bênção das instalações.

Com o nascimento da Rádio Cidade de Tomar, « uma página da Empresa Editora Cidade de Tomar, velhinha com 54 anos é virada e, com ela, se entra numa nova era de actividades » afirmou na ocasião o Dr. António Madureira.

Foi em 1988 que tudo começou, ultrapassaram-se obstáculos e incompreensões, mas valeu a pena.
Conseguiu-se fazer valer um projecto que fora dos muros da Empresa Editora Cidade de Tomar era visto como uma birra e quiçá um sonho de criança, mas o sonho tornou-se realidade!

Estatuto Editorial

Foi uma novidade. Hoje obrigatório a apresentação do Estatuto Editorial constituiu uma novidade.
A Rádio Cidade de Tomar nascia convicta dos seus fundamentos: 

« A Rádio Cidade de Tomar nasce hoje 20 de Outubro de 1989, dia de Santa Iria, Padroeira da cidade com o objectivo principal de promover e divulgar os valores característicos da nossa cultura regional e local, bem como valorizar os homens e as obras tomarenses.

São seus objectivos:

1 - Informar, garantindo a todos os cidadãos o direito à informação através da independência e pluralismo e de modo a defender os valores, as causas e os interesses do concelho de Tomar, a quem procuramos servir com todo o empenho e dignidade.

2 - Formar, no sentido de contribuir para a elevação do nível cultural dos tomarenses, através de programas educativos e formativos em que a história, as riquezas naturais, a tradição e todo um património cultural de séculos reforça a identidade e aproxima os cidadãos na defesa dos valores da sua terra.

3 - Distrair, sendo ao mesmo tempo espaço lúdico e de recreação tendo em conta a diversidade do público, em idades, interesses, espaços e origens. Nesse sentido é nosso propósito promover a criação de programas dirigidos especialmente a criança, jovens, adultos, e idosos, bem como ir ao encontro dos interesses das populações incentivando relações de solidariedade, convívio e amizade no âmbito geográfico da audiência.

São seus princípios:

1 - Assegurar a independência, o rigor e a objectividade da informação e da programação, face aos poderes públicos.

2 - A RCT define-se assim como rádio autónoma e independente, sem finalidades políticas nem partidárias e acima de quaisquer interesses sócio-económicos.

3 - Dar voz a todos os cidadãos , sem discriminação de qualquer índole. »

Festas de Aniversário

Reconhecida como uma das rádios locais mais activas a nível nacional, todos os anos comemora o seu aniversário com espectáculos musicais de música portuguesa, trazendo até Tomar, alguns dos mais representativos grupos e artistas nacionais.

Todos os anos, por ocasião do aniversário, cerca de três a quatro dezenas de artistas nacionais proporcionam um dos maiores espectáculos de música portuguesa em Portugal, atraindo a Tomar milhares de pessoas de diversas zonas do país.

A Rádio na Internet
Presente na web, desde o início do século XXI, a Rádio Cidade de Tomar, foi também pioneira em Portugal, na transmissão de espectáculos na Internet em vídeo. Desde 2001, que a Rádio Cidade de Tomar transmite na íntegra e em vídeo todos os espectáculos de comemoração do aniversário, cativando emigrantes tomarenses e outros fãs da música portuguesa.

Ligações externas
 Página Oficial da Rádio Cidade de Tomar, uma rádio do grupo Empresa Editora Cidade de Tomar
 Emissão Online
 Página Oficial da Rádio RCE Golegã, uma rádio do grupo Empresa Editora Cidade de Tomar
 Página Oficial da Rádio Vila de Rei Fm, uma rádio do grupo Empresa Editora Cidade de Tomar
 Página Oficial do Jornal Cidade de Tomar, um jornal do grupo Empresa Editora Cidade de Tomar

Estações de rádio de Portugal
Estações de rádio fundadas em 1989
Fundações em Portugal em 1989